Список видов, входящих в род  семейства Маслиновые (Oleaceae)

Источники: The Plant List и GRIN.

Классификация 
Выделяют от 53 до 63 видов ясеня в шести секциях:
 . Включает четыре разновидности:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Известные сорта:
  — с желтовато-зелёной листвой, которая к осени темнеет.
 
 
  — плакучая форма: ветви свисают до земли.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Включает два подвида и четыре разновидности:
 
 
 
 
 
  — Зелёный ясень.

Примечания

Ссылки 
 The Plant List: Fraxinus

Ясень
Ясень